Wargawka Młoda –  wieś w województwie łódzkim.
 Wargawka Stara –  wieś w województwie łódzkim.

Zobacz też:
 Wargawa – wieś w województwie łódzkim.